James Hall peut désigner :
 James Hall (15?-1612), explorateur de l'Arctique ;
 James Hall (1761-1832), géologue et géophysicien écossais ;
 James Hall (1811-1898), géologue et un paléontologue américain ;
 James Hall (1900-1940), acteur américain ;
 James Hall (1918-2007), historien de l'art, auteur du Hall's Dictionary of Subjects and Symbols in Art ;
 James Norman Hall (1887-1951), auteur américain, coauteur avec Charles Nordhoff de la trilogie relatant l'histoire de la Bounty'' ;
  (né en 1986), joueur de rugby à XV anglais, international universitaire ;
 James Hall (1995-), gymnaste artistique britannique ;
  (né en 1996), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 James W. Hall (1947-), écrivain américain, auteur de roman policier.

Voir aussi 
  (1776-1853), peintre britannique